Příjmení Andó nosí více významných osobností:

 Akio Andó (* 1939) – japonský profesionální hráč go
 Masahiro Andó (* 1972) – japonský fotbalista a reprezentant
 Tadao Andó (* 1941) – japonský architekt
 Takeo Andó (* 1938) – japonský profesionální hráč go

Externí odkazy